La década de 2090 (pronunciada "dos mil noventa"), o simplemente años 90, es una década del calendario gregoriano que comenzará el 1 de enero de 2090 y finalizará el 31 de diciembre de 2099.

Predicciones notables y eventos conocidos

2090 

  1 de octubre: El Fondo de Compensación de Víctimas del 11 de septiembre expirará.

2091 

 Centenario de la disolución de la Unión Soviética.

2092 

 El trabajo para limpiar el sitio de la Central Nuclear de Oldbury cerca de Thornbury, South Gloucestershire, Inglaterra, que fue desmantelado el 29 de febrero de 2012, está programado para completarse no antes de 2092 (y posiblemente hasta 2101).

2094 
 19 de marzo: se abrirá una cápsula del tiempo sellada exactamente cien años antes en el Aeropuerto Internacional de Denver. 
 7 de abril: Mercurio oculta a Júpiter; estará muy cerca del Sol e imposible de ver a simple vista.

2095
Julio en México se celebran los 500 años del hallazgo de la imagen de un cristo en la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez una de la más visitadas del país siendo olvidada por una persona de identidad desconocida pero se cree que era una persona que huía de su lugar de origen y está se convirtió en una de las más visitadas de México su fiesta es el primer domingo de julio .

2096 

 29 de febrero: primera vez desde la introducción del calendario gregoriano que el miércoles de ceniza cae el 29 de febrero. 
 2096 será el último año bisiesto en el siglo XXI, ya que 2100 no será bisiesto porque es divisible por 100 pero no por 400.
 Se espera que el planeta enano 2015 RR245 se acerque más al Sol.

2099 

 El contrato de arrendamiento de 100 años en la autopista de peaje 407 en Ontario, Canadá, finaliza y el control total de la autopista de peaje electrónico regresa al Gobierno de Ontario.

Referencias 

Años 2090